Agustín de Iturbide y Green (Ciudad de México, 2 de abril de 1863-Washington, Estados Unidos, 3 de marzo de 1925) fue un noble mexicano, hijo único de Ángel de Iturbide, príncipe mexicano (quinto hijo de Agustín de Iturbide) y de su esposa estadounidense Alice Green .

Biografía 
De acuerdo al Pacto de Chapultepec firmado entre la familia Iturbide y el emperador Maximiliano, el pequeño Agustín de tres años de edad fue tomado bajo la tutela de Maximiliano y Carlota. El emperador le otorgó el título de Príncipe de Iturbide con tratamiento de Alteza el 16 de septiembre de 1865, también fue tomado bajo tutela imperial su primo Salvador de Iturbide y Marzán de dieciséis años de edad con el mismo título y tratamiento. Para compartir la tutela fue llamada a la corte Josefa de Iturbide y Huarte, su tía paterna, hija de Agustín de Iturbide, ellos tres fueron los únicos miembros de la familia Iturbide a los que se les permitió vivir en México.

Desde su nacimiento, hasta la fecha de su tutelaje (1865) por Maximiliano I de México, su vida transcurría, hasta cierto punto, sin agitaciones. 

Mientras que su primo Salvador fue enviado a estudiar a Europa, Agustín permaneció al lado de Maximiliano y Carlota, quienes desde entonces y hasta el fin del Segundo Imperio Mexicano, se encargaron junto con su tía, la Princesa Josefa, de la educación del pequeño.

Tras haber sido abolido el Segundo Imperio Mexicano en 1867, sus padres lo enviaron a estudiar a Inglaterra, tras lo cual regresó a los Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Georgetown, donde justo después de haberse graduado, regresó a México en donde siguió la carrera militar en el ejército mexicano, pero después de haber publicado su inconformidad al régimen dictatorial de Porfirio Díaz, fue arrestado y prisionero por sedición durante 11 meses. Al salir de prisión, fue expulsado de país al exilio, motivo que lo llevó a tener dos crisis nerviosas al creer que lo podrían asesinar inclusive los gobiernos posteriores de Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. Posteriormente regresó a la Universidad de Georgetown, donde fue profesor de francés y español.

Contrajo matrimonio, en primeras nupcias, en 1894 con Lucy Eleanor Hatchett (1862-1940) y en segundas en 1915 con María Luisa Kearney (1872-1967), pero no tuvo descendencia.

Murió en Washington el 3 de marzo de 1925. Sus restos fueron sepultados en la iglesia de San Juan Evangelista en Filadelfia.

En la literatura  

El 5 de mayo de 2009, en el aniversario de la batalla de Puebla, fue presentado el libro "The Last prince of the Mexican Empire", escrito por C.M. Mayo, el cual fue traducido al español y publicado en México en 2010.

Decreto 
El emperador Maximiliano de Habsburgo decretó el 16 de septiembre de 1865 lo siguiente:

Ancestros

Véase también 
 Iturbide
 Agustín de Iturbide
 Maximiliano I de México

Referencias 

Nacidos en Ciudad de México
Alumnado de la Universidad de Georgetown
Familia Iturbide